"Orba" pode significar:
 Orba, município espanhol da Comunidade Valenciana
 Capriata d'Orba, comuna italiana do Piemonte
 Castelletto d'Orba, comuna italiana do Piemonte
 Silvano d'Orba, comuna italiana do Piemonte

Desambiguações de topônimos